Die Fußball-Oberliga Westfalen 1980/81 war die dritte Spielzeit der Oberliga Westfalen. Meister wurde der 1. FC Paderborn mit zwei Punkten Vorsprung auf den VfL Gevelsberg. Da die 2. Bundesliga von einer zweigleisigen in eine eingleisige Liga umgewandelt wurde gab es keine Aufsteiger. Die Paderborner nahmen daraufhin an der Amateurmeisterschaft teil, in der sie im Halbfinale an den Amateuren des 1. FC Köln scheiterten.

Die Abstiegsränge belegten Eintracht Recklinghausen, der VfB Altena und der Bünder SV. Aus der Verbandsliga stiegen der SV Eintracht Heessen und der Lüner SV auf. Aus der aufgelösten 2. Bundesliga Nord stiegen Preußen Münster, der SC Herford, Rot-Weiß Lüdenscheid und die SpVgg Erkenschwick ab. Die Oberliga Westfalen spielte in der Saison 1981/82 mit 21 Mannschaften.

Zu einem Kuriosum kam es bei der Partie zwischen dem DSC Wanne-Eickel und SuS Hüsten 09. Die Partie wurde auf Samstag, den 7. Oktober 1980 angesetzt. Wanne-Eickel ging jedoch von einem Sonntagstermin aus und schickte die angereiste Hüstener Mannschaft nach Hause. Das Spiel wurde mit 2:0 für Hüsten gewertet.


Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1980/81 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der 2. Bundesliga Nord 1979/80
 DSC Wanne-Eickel
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1979/80:
 1. FC Paderborn  
 VfL Gevelsberg  
 Sportfreunde Siegen  
 TuS Schloß Neuhaus  
 FC Gütersloh  
 SV Holzwickede  
 DJK Hellweg Lütgendortmund  
 Westfalia Herne  
 SuS Hüsten 09  
 Eintracht Recklinghausen  
 Bünder SV  
 VfB Altena  
 VfB Rheine  
 Teutonia Lippstadt  
 VfB Waltrop
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1979/80:
 Hammer SpVg (Staffel 1)
 STV Horst-Emscher (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 138.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1980/81 bei Westfalenkick.de

1980
Fußballsaison 1980/81